Hakkarainen ist der Familienname folgender Personen:

 Harri Hakkarainen (* 1969), finnischer Speerwerfer
 Teuvo Hakkarainen (* 1960), finnischer Politiker, MdEP